Indenrigsministre fra Frankrig indeholder en liste over alle Frankrigs indenrigsminstre siden 1790.

Noter

Eksterne henvisninger 
 

 
Lister over franske ministre